Friedrich August Nietzsche ist der Name folgender Personen:

* Friedrich August Nietzsche (Rechtswissenschaftler) (1795–1833), deutscher Rechtswissenschaftler
 Friedrich August Ludwig Nietzsche (1756–1826), deutscher Theologe